FK Desna er en professionel ukrainsk fodboldklub fra Tjernihiv.

Holdets farver er hvid og blå. Klubben har hjemmebane på Juri Gagarin stadion (kapacitet 12.060).

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiell 
 Premjer-liha officiell 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1960